Сен-Вит — город в Бельгии, провинция Льеж
 Сен-Вит — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна
 Сен-Вит — коммуна во Франции, департамент Шер